Крофордвил има више значења:
 Крофордвил (Флорида)
 Крофордвил (Џорџија)